Juan Aguirre puede referirse a:

 Juan Bautista Aguirre  (1725-1786), sacerdote y poeta ecuatoriano;
 Juan Aguirre (1969/70-), músico español;
 Juan Aguirre y López (1781-1837), político argentino - último Director Supremo;
 Juan Aguirre Escobar (1874-1954), militar mexicano.